Spiekeroog steht für:

 Spiekeroog, ostfriesische Insel
 Spiekeroog (A 1452), Seeschlepper der Bundesmarine (seit 1968)

Fährschiffe:
 Spiekeroog, siehe Kamerad (Schiff)
 Spiekeroog (Schiff, 1939)
 Spiekeroog I, ab 1981
 Spiekeroog II, ab 1981
 Spiekeroog II, früherer Name der Harle Kurier
 Spiekeroog II, früherer Name der Jens Albrecht III
 Spiekeroog III, ab 1967
 Spiekeroog IV, ab 1979
 Spiekeroog IV, früherer Name der Wilsun